Михаил Цветко́в:
 Цветков, Михаил Алексеевич (1875—1960) — русский и советский учёный-энциклопедист.
 Цветков, Михаил Владимирович (род. 1980) — российский легкоатлет.
 Цветков, Михаил Никитич (1771—1813) — статский советник, редактор «Северной почты», переводчик с французского.